Földes Pál (1900–1975) textilmérnök, gyárigazgató, diplomata
 Földes Pál (1911–1965) orvos, mikrobiológus